Сіта́ло — українське прізвище. Відомі носії:

 Сітало Артем Сергійович — український футболіст.
 Сітало Сергій Володимирович — український футболіст.
 Сітало Софія Сергіївна — українська акторка.